Anthony LaPaglia (né en 1959), acteur et producteur australien ;
Jonathan LaPaglia (né en 1969), acteur et réalisateur australien, frère du précédent.

Voir aussi
Paglia (homonymie)